Ryjov (masculin ; ) ou Ryjova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Antonina Ryjova (1934-2020), joueuse de volley-ball soviétique
 Dmitri Ryjov (1989-), footballeur russe
 Ivan Ryjov (1913-2004), acteur soviétique
 Ksenia Ryjova (1987-), athlète russe spécialiste du 400 mètres
 Mikhaïl Ryjov (1991-), athlète russe spécialiste de la marche athlétique
 (1900-1986), acteur soviétique
 Olga Ryjova (1984-), joueuse de volley-ball russe

Patronyme russe